Carminius ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Carminius (Grammatiker), Grammatiker aus dem 1. oder 2. Jahrhundert n. Chr. 

 Lucius Carminius Lusitanicus, Suffektkonsul 81